Halosaurus är ett släkte av fiskar. Halosaurus ingår i familjen Halosauridae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Strålfeniga fiskar
Halosaurus